Славомир — мужское имя. Известные носители:

 Славомир (ум. 821) — верховный князь Ободритского племенного союза (809—819), первый из правителей балтийских славян, принявший христианство.
 Славомир (вторая половина IX века) — славянский князь Великой Моравии из династии Моймировичей.